Division One (1926/1927) – był to 37. sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 14 sierpnia 1926, a zakończył się 30 kwietnia 1927. Brało w niej udział 20 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego nie obronił Celtic. Nowym mistrzem Szkocji zostało Rangers, dla którego był to 15. tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Jimmy McGrory, który strzelił 48 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 20 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 38 spotkań).

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Bibliografia 
 Tabela końcowa 

1926 w piłce nożnej
1926 w Wielkiej Brytanii
1927 w piłce nożnej
1927 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji